Klaas Tuyp (voetballer) (1957) een Nederlands voetballer voor FC Volendam
Klaas Tuyp (musicus) (Kap/Kappie), gitarist van Progress en drummer van Left Side (1974-1976), Maribelle & Friends, Canyon (1977-2000), BZN 66 en Harmen Veerman (ca. 2011)